High Lake kan syfta på följande:
 High Lake, Antarktis, en sjö i Antarktis
 High Lake, Ontario, en sjö i Kanada